Riha è il nome curdo della città turca di Şanlıurfa, capoluogo della provincia di Şanlıurfa.

Riha o Říha è il cognome delle seguenti persone:
 Bohumil Říha (1907-1987), scrittore ceco
 Carl Riha (nato nel 1923), regista d'opera tedesco
 Georg Riha (nato nel 1951), regista austriaco
 Jan Říha (1915-1995), calciatore ceco
 Jan Říha (botanico) (nato nel 1947), botanico svedese
 Karl Riha (1935), scrittore e studioso di letteratura tedesca
 Manfred Riha (nato nel 1964), presentatore radiofonico e DJ statunitense
 Josef Martin Riha (1839-1907), vescovo di České Budějovice
 Milos Riha (nato nel 1958), allenatore ceco di hockey su ghiaccio
 Monika Riha (nato nel 1956), politico austriaco (ÖVP)
 Ortrun Riha (nato nel 1959), storico della medicina tedesco
 Tomas Riha (nato nel 1984), giocatore di pallamano ceco
 Vaclav Riha (1867-1937), pseudonimo di Václav Tille, storico della letteratura ceca, etnografo, studioso di letteratura comparata e scrittore

Riha sta anche per:
 riha Richard Hartinger Getränke, una multinazionale delle bevande con sede in Germania
 RIHA, associazione internazionale degli istituti di ricerca nella storia dell'arte